Vilaras ist der Familienname folgender Personen:

 Ioannis Vilaras (1771–1823), griechischer Lyriker und Autor
 Michail Vilaras (* 1950), griechischer Jurist und Richter am Europäischen Gerichtshof